Кругликова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Кругликова, Елена Дмитриевна (1907—1982) — советская оперная певица, педагог.
 Кругликова, Елизавета Сергеевна (1865—1941) — русская художница, график, мастер гравюры и силуэта, педагог.
 Кругликова, Ирина Тимофеевна (1917—2008) — советский и российский археолог-антиковед.